Таранец — фамилия.

 Таранец, Анатолий Яковлевич (1910—1941) — российский ихтиолог, автор «Краткого определителя рыб советского Дальнего Востока и прилежащих вод».
 Таранец, Сергей Геннадьевич (1969—1999) — Герой Российской Федерации, начальник разведки 752-го мотострелкового полка.
 Таранец, Татьяна Михайловна — российская театральная артистка, лауреат премии «Золотой софит» (2006).